Дмитрий Владимирович Петров: Петров, Дмитрий Владимирович (1974—2000) — Герой Российской Федерации.
 Петров, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский журналист, телеведущий.
 Петров, Дмитрий Владимирович (род. 1985) — российский хоккеист.